Aglio selvatico è il nome comune attribuito a diverse specie del genere Allium riconducibili ad Allium sativum, il comune aglio coltivato.

Allium vineale – noto anche come aglio pippolino o aglio delle vigne
Allium ursinum – noto anche come aglio dei boschi
Allium oleraceum
Allium triquetrum
Allium neapolitanum